Дитрих () може да се отнася за:

 Дитрих (Майсен) († 1221), маркграф на Майсен
 Дитрих II (Лотарингия) († 1115)
 Дитрих фон Ландсберг († 1285)
 Дитрих фон Алтенбург, Велик магистър на рицарите от Тевтонския орден
 Дитрих I (Бар), граф на Бар (978–1026/1027), от 978 г. херцог
 Дитрих фон Халденслебен (985), граф в Швабенгау
 Дитрих Елзаски († 1168), граф на Фландрия от 1128 г.
 Дитрих от Мусон, граф (1093-1105)
 Дитрих VI (Холандия) († 1157), граф
 Дитрих I (Лужица) († 1034), граф на Ветин, от 1015 г. граф в Швабенгау
 Дитрих IV (Лужица) († 1307)
 Дитрих I (Ветини) († ок. 976), граф на Лизгау
 Дитрих Луф I (Клеве) († 1277), граф на Саарбрюкен от 1252
 Дитрих Луф II (Клеве)
 Дитрих (II) (Клеве), граф на Клеве (1076–1091)
 Дитрих I/III (Клеве), граф на Клеве (1092–1117)
 Дитрих II от Катленбург
 Дитрих III от Катленбург († 1106), граф на Катленбург
 Дитрих Луф III (Клеве) († 1332)
 Дитрих II/IV (Клеве), граф на Клеве (1147–1172)
 Дитрих III/V (Клеве), граф на Клеве (1173–1193)
 Дитрих IV/VI (Клеве), граф на Клеве (1202–1260)
 Дитрих V/VII (Клеве), граф на Клеве (1260–1275)
 Дитрих VI/VIII (Клеве), граф на Клеве (1275–1305)
 Дитрих VII/IX (Клеве), граф на Клеве (1310–1347)
 Дитрих примогенитус (Клеве) († 1245), граф на Клеве от 1237 г.
 Дитрих I от Катленбург († 1056), граф в Лиз- и Ритигау
 Дитрих I от Мец, епископ на Мец (964–984)

 Марлене Дитрих, германско-американска актриса и певица